имени Мамонтова — название населённых пунктов в России:

 имени Мамонтова — посёлок в Павловском районе Алтайского края.
 имени Мамонтова — посёлок в Поспелихинском районе Алтайского края.

См. также 
 Мамонтовский
 Мамонтово